Cavan – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Côtes-d’Armor.
 Cavan – hrabstwo w Irlandii, w prowincji Ulster.
 Cavan – miasto w hrabstwie Cavan w Irlandii